Медаль радиационной защиты или медаль Зиверта — награда Шведской королевской академии наук, присуждаемая с 1962 года по инициативе шведского радиофизика Рольфа Зиверта.

Присуждение 
Медаль присуждается раз в 4 года Конгрессом Международной ассоциации по радиационной защите (International Radiation Protection Association).

С 1962 по 2003 год лауреатами стали лишь 13 человек, что значительно меньше количества лауреатов другой награды Шведской академии — Нобелевской премии.

Среди награждённых — российский врач-радиолог, профессор А. К. Гуськова, ставшая девятым лауреатом в 2000 году.

Церемония вручения 
На церемонии вручения лауреат выступает с «зивертовской речью» (аналогично «нобелевской речи» при вручении Нобелевской премии).

Денежная премия 
Денежной премии к «медали Зиверта» не полагается.

Описание медали 
Награда представляет собой именную золото-платиново-титановую медаль большого размера, на которой изображены атомная электростанция, пациент на носилках и первый рентгеновский аппарат. На ребре выгравирована дата вручения и имя лауреата. Копия медали хранится в Шведской королевской академии наук.

Лауреаты 
1. 1962 - W Binks and KZ Morgan

2. 1965 - WV Mayneord

3. 1973 - LS Taylor

4. 1981 - EE Pochin

5.            S. Takahashi 

6.1985 - I.Shigematsu

7.1989 - B Lindell

8.

9. 2000 — Ангелина Константиновна Гуськова, Россия

10. 2003 — сэр Ричард Долл (R. Doll and K. Sankaranarayanan), Великобритания

11. 2004 - A. Gonzalez

12. 2012 — Кит Экерман , США

13. 2016 — Этель Гилберт , США

Источники 

Радиобиология
Награды Шведской королевской академии наук
Награды по алфавиту